Vincenzo Napoli – politico italiano
 Vincenzo Napoli – vescovo italiano
 Vincenzo Napoli – truccatore italiano